Карлис Зариньш () (4 декабря 1879 года, Вольмарский уезд Лифляндской губернии — 29 апреля 1963 года, Лондон) — российский юрист, латвийский дипломат. Награждён орденом Трёх звёзд второй степени

Посол Латвии в Финляндии (февраль 1921), Швеции (1925—1930), Эстонии (1930—1933) Норвегии (1925—1930), Великобритании (1933) и Дании (1925—1930).
Министр иностранных дел Латвии (с декабря 1931 года по март 1933).

Незадолго до установления в Латвии просоветского режима, Кабинет министров Латвии 17 мая 1940 г. предоставил Зариньшу чрезвычайные полномочия по руководству зарубежными представительствами Латвии в военное время или при прочих чрезвычайных обстоятельствах. 

Принятым правительственным документом посол Зариньш уполномачивался:
 отстаивать интересы Латвии во всех государствах (кроме Эстонии, Литвы, Финляндии, Швеции, Германии и СССР);
 издавать приказы, обязательные для исполнения заграничными представительствами Латвии (кроме указанных государств);
 осуществлять надзор за всем имуществом и распоряжаться финансовыми ресурсами этих представительств;
 осуществлять кадровые изменения в этих представительствах;
 ликвидировать представительства (за исключением представительства Латвии в США).

Предусматривалось, что чрезвычайные полномочия должны были вступить в силу на основании официального распоряжения министра иностранных дел Латвии. Если по техническим причинам министр иностранных дел не был в состоянии передать такое распоряжение, полномочия вступали в силу автоматически после того, как в течение 24 часов МИД не ответил бы на соответствующий запрос из Лондона.

Официальное распоряжение на осуществление этих полномочий Зариньшу так и не пришло. В Лондоне получили лишь телеграмму министра иностранных дел Вильгельма Мунтерса от 17 июня 1940 года, в которой говорилось: «Советские войска входят в страну и берут под свой контроль основные учреждения».

На основании официального обращения Зариньша в Министерство иностранных дел Великобритании британские власти отказались удовлетворить требование правительства СССР о закрытии в Лондоне дипломатического представительства Латвии. Зариньш продолжал осуществлять предоставленные ему полномочия до своей смерти в 1963 г.

Награды 
 Ордена трёх звёзд II и III степени
 Крест Признания I степени № 16 (16 ноября 1938)

Литература 
 Svilāne T., Zariņa M. Bezpavalstniece ar dipolmāta pasi. — Pētergailis, Rīga, 2004. ISBN 9984-33-096-6
 Lerhis A. Latvijas Republikas ārlietu dienests 1918—1941. — LU Latvijas vēstures institūts, Rīga, 2006. ISBN 9984-601-33-1

Примечания 

Послы Латвии в Великобритании
Юристы России
Военные атташе Латвии
Министры иностранных дел Латвии
Послы Латвии в Финляндии
Послы Латвии в Швеции
Послы Латвии в Эстонии
Послы Латвии в Дании
Латыши в изгнании